В Доминиканской Республике расположены 31 национальный парк, которые находятся в ведении Департамента охраны окружающей среды природных ресурсов Доминиканской Республики:

Список парков

Подводные парки

Примечания

Ссылки 
 Сайт Департамента охраны окружающей среды природных ресурсов Доминиканской Республики

Национальные парки
Доминиканская Республика, национальные парки